Wojtyllo ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Anna Wojtyllo (* 1977), deutsch-polnische Regisseurin, Schauspielerin, Autorin
 Ryszard Wojtyllo (* 1936), polnischer Schauspieler, Regisseur und Autor